Euphroniaceae é uma família monotípica de plantas com flor, pertencente à ordem Malpighiales, que tem como único género Euphronia, um táxon que agrupa 3 espécies de arbustos e pequenas árvores distribuídas pelas regiões de clima tropical do noroeste da América do Sul (Venezuela, Guiana, Colômbia e noroeste do Brasil).

Descrição
As Euphroniaceae são um apequena família monogenérica com distribuição natural restrita ao Planalto das Guianas. São arbustos ou pequenas árvores, de folhagem perene, típicas das formações adaptadas à presença de neblinas e de precipitação horizontal.

Morfologia
Os membros da família Euphroniaceae são arbustos, raramente pequenas árvores (mesofanerófitos). As folhas são de filotaxia alterna, indivisas, recobertas na parte inferior por densos tricomas brancos ou acinzentados. As folhas apresentam pequenas estípulas cuja face inferior está recoberta por tricomas acinzentados.

As flores são bissexuais, com simetria radial (actinomorfas) e duplo perianto, reunidos em inflorescências racemosas insertas nas axilas das folhas. A flor apresenta um pequeno hipanto com 5 sépalas desiguais fundidas apenas na base. As três pétalas são livres. Existem dois pares de 8estames, opostos e de comprimento desigual, férteis. A flor apresenta também um estaminódio longo e um a cinco estaminódios curtos em forma de dente. Os estames formam um tubo curto, fundidos com as pétalas. Os três carpelos estão fundidos num sincárpio, formando um ovário súpero de placentação vertical.

O fruto é uma cápsula dividido em 3 câmaras cada uma contendo uma única semente alada.

Distribuição
As espécies que integram esta família têm distribuição natural no Escudo das Guianas, ocorrendo em pequenas áreas da Venezuela, Guiana, Colômbia e noroeste do Brasil.

Filogenia e sistemática

Filogenia
Um estudo de filogenética molecular, realizado em 2012, usou dados resultantes da análise de um número alargado de genes e por essa via obteve uma árvore filogenética com maior resolução que a disponível nos estudos anteriormente realizados. Nesse estudo foram analisados 82 genes de plastídeos de 58 espécies (a problemática família Rafflesiaceae não foi incluída), usando partições identificadas a posteriori pela aplicação de um modelo de mistura com recurso a inferência bayesiana. Esse estudo identificou 12 clados adicionais e 3 clados basais de maior significância. A posição da família Euphroniaceae no contexto da ordem Malpighiales é a que consta do seguinte cladograma:

A família Euphroniaceae é o grupo irmão da família Chrysobalanaceae, com a qual partilha algumas características morfológicas. A família Euphroniaceae é filogeneticamente próxima das famílias Trigoniaceae, Dichapetalaceae, Balanopaceae e, muito especialmente, da família Chrysobalanaceae .

Sistemática
A espécies que na presente circunscrição taxonómica integram a família Euphroniaceae estiveram classificados pelos sistemas de base morfológica em diversas famílias, com destaque para as Vochysiaceae   (da ordem Myrtales). Com o advento dos sistemas de base molecular foram transferidas para o grupo das Malpighiales e a partir da publicação do sistema APG III, de 2009, foram reconhecidas como a família Euphroniaceae tendo Euphronia como género tipo.

Por sua vez o género Euphronia fora originalmente descrito em 1824 por Carl Friedrich Philipp von Martius e Joseph Gerhard Zuccarini,quando publicaram a descrição de Euphronia hirtelloides como uma nova espécie. Em 1918, o botânico alemão  Johannes Gottfried Hallier reclassificou a espécie então conhecida como Lightia guianensis como Euphronia guianensis. Em 1987, o botânico norte-americano Julian Alfred Steyermark descreveu a terceira espécie do género, a que deu o nome de Euphronia acuminatissima. Sinónimos taxonómicos de Euphronia  são: Lightia  e Lightiodendron .

A família foi descrita por Luis Marcano-Berti e publicado em Pittieria 18: 16. 1989. O género tipo é Euphronia. A proposta de criação da família assentou na constatação de que este género era suficientemente diferente dos grupos que lhe são filogeneticamente próximos para ser elevado ao nível taxonómico de família. Uma análise com recurso às técnicas da filogenia molecular feita em 1989 ao género e aos agrupamentos próximos sustenta a decisão de reter o género numa família monotípica.

No género Euphronia, e por consequência na família Euphroniaceae, estão incluídas presentemente apenas três espécies:
 Euphronia acuminatissima : nativa do leste da Colômbia ao sueste da  Venezuela.
 Euphronia guianensis : nativa do sueste da Venezuela ao oeste da Guiana.
 Euphronia hirtelloides  (sin.: Euphronia licanioides , Lightia licanioides ): nativa do sueste da Col^mbia ao norte do Brasil.

Géneros
A família Euphroniaceae inclui apenas o género Euphronia. Os géneros monoespecíficos Lightia e Lightiodendron foram considerados como sinónimos taxonómicos de Euphronia.

Referências

Bibliografia
 A família Euphroniaceae em APWebsite. (inglês)
 J. A. Steyermark & L. Marcano-Berti: Euphroniaceae, In: J. A. Steyermark, P. E. Berry, K. Yatskievich, & B. K. Holst: Flora of the Venezuelan Guayana 5: Eriocaulaceae – Lentibulariaceae., Missouri Botanical Garden Press, St. Louis, 1999.
 Amy Litt: Vochysiaceae and Euphroniaceae in N. Smith, S. A. Mori, A. Henderson, D. W. Stevenson & S. Heald: Flowering Plants of the Neotropics, Princeton University Press, Princeton, 2004.
 Amy Litt & M. W. Chase: The systematic position of Euphronia, with comments on the  position of Balanops: an analysis based on rbcL sequence data. in Systematic Botany 23, 1999: S. 401–409.

Ver também
Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Ligações externas

 Informação sobre Malpighiales - Angiosperm Phylogeny Website
 Chave de identificação de famílias de angiospérmicas
 Imagens e descrição de famílias de angiospérmicas - segundo sistema Cronquist
  Informação em GRIN.

 
Malpighiales
Famílias de angiospérmicas